Ruch Młodej Polski – polska organizacja opozycyjna (antykomunistyczna)
 ryfampicyna – antybiotyk